Финал Кубка шотландской лиги 2005 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 2004/05, состоявшийся 20 марта 2005 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Мотеруэлл». Обладателями трофея стали футболисты «джерс» — на мячи игроков глазговцев Мориса Росса, Фернандо Риксена, Начо Ново и «дублю» Сотириоса Кириакоса «сталевары» смогли ответить лишь одним, автором которого стал Дэвид Партридж. Итоговый счёт — 5:1 в пользу «Рейнджерс». Лучшим игроком матча был признан Сотириос Кириакос.

В прессе этот матч получил название «Финал Купера» (), в честь Дейви Купера — футболиста, который в прошлом выступал за оба клуба, участвовавших в финальной игре. Купер ушёл из жизни 23 марта 1995 года, и по обоюдному решению «Рейнджерс» и «Мотеруэлла» поединок был проведён, как дань памяти Дейви.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Мотеруэлл»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

2005
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Мотеруэлл»
Футбол в Европе в 2005 году
Март 2005 года
События 20 марта
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2005 году